Abtei St. Vincent ist der Name folgender Abteien:

 Erzabtei St. Vincent, Latrobe/Pennsylvania, USA 
 Abbaye St-Vincent (Metz), Frankreich
 Abbazia di San Vincenzo al Volturno, Castel San Vincenzo und Rocchetta a Volturno, Italien